Ilford peut se référé à :

Lieux

Australie
 Ilford (New South Wales), petite ville en Australie

Canada
 Ilford (Manitoba),  une communauté de la province canadienne du Manitoba

Royaume-Uni
 Ilford, une ville anglaise à l'est de Londres.
 Ilford North, circonscription électorale
 Ilford South, circonscription électorale
 Municipal Borough of Ilford, district historique de l'Essex, Angleterre
 Iford (Sussex de l'Est), village et civil parish dans le district de Lewes dans le Sussex de l'Est
 Ilford (Somerset), hameaux et civil parish à Ilton dans le Somerset
 Little Ilford  à Newham, Londres
 Ilford Road (Metro de  Newcastle), Métro Tyne & Wear

Personnalité
 Geoffrey Hutchinson (Baron Ilford), soldat britannique, avocat et politicien du Parti conservateur

Autre
Ilford Photo, une société anglaise de produits photographiques noir et blanc.
Toponyme indiquant un gué en Australie
Toponyme indiquant un gué au Canada
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni